
Termin -{AHA}- ima više značenja.
 Alfa hidroksilna kiselina ()
 Glikolna kiselina
 Autoimunska hemolitička anemija